Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Horst Skoff 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Horst Skoff (finale)
 Karel Nováček (primo turno)
 Marcelo Filippini (campione)

 Martin Střelba (quarti di finale)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Fernando Luna (primo turno)
 Lawson Duncan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1989